Новый Урал — название населённых пунктов в России:

 Новый Урал — деревня в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Новый Урал — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Новый Урал — хутор в Павловском районе Краснодарского края.
 Новый Урал — деревня в Завьяловском районе Удмуртии.
 Новый Урал — посёлок в Варненском районе Челябинской области.